Ackermann, även skrivet Ackerman, är ett ursprungligen tyskt efternamn, som finns i flera länder. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ackermann 80
 Ackerman 23
Tillsammans blir detta 103 personer.

Personer med efternamnen Ackermann eller Ackerman
 Alexander Ackermann (1445–1506), nederländsk tonsättare, känd som Alexander Agricola
 Anton Ackermann (1905–1973), tysk politiker
 Bruce Ackerman (född 1943), amerikansk juridikprofessor
 Forrest J Ackerman (1916–2008), amerikansk science-fictionförfattare, skådespelare m.m.
 Gary Ackerman (född 1942), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för New York
 George W. Ackerman (1884–1962), amerikansk fotograf
 Haider Ackermann (född 1971), fransk modedesigner
 Johan Christian Ackermann (1738–1810), svensk trädgårdsarkitekt
 Josef Ackermann (född 1948), schweizisk bankman 
 Kevin Ackermann (född 2001), svensk fotbollsspelare 
 Konrad Ernst Ackermann (1710–1771), tysk skådespelare och teaterledare
 Louise Victoire Ackermann (1813–1890), fransk författarinna
 Olof Ackerman (1731–1789), svensk lärare och psalmförfattare
 Ronny Ackermann (född 1977), tysk skidåkare
 Rosemarie Ackermann (född 1952), tysk höjdhoppare
 Wilhelm Ackermann (1896–1962), tysk matematiker och logiker

Se även
 Ackerman, Mississippi

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn